

Animali 
 Ghiro – roditore appartenente alla famiglia Gliridae
 Ghiro cinese
 Ghiro del deserto
 Ghiro pigmeo di Chapa
 Ghiro coda di topo di Setzer
 Ghiro gigante di Maiorca
 Ghiro gigante di Minorca

Altro 
 Ghiro – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie